Пинелли — итальянская фамилия.

 Пинелли, Джан Винченцо — гуманист;
 Пинелли, Джованни Баттиста - капельмейстер;
 Пинелли, Туллио — сценарист;
  — журналист;